Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1927 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 20 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Helen Wills bat Lilí Álvarez en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Joan Fry et Elizabeth Ryan.

Parcours 
48 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1927
Wimbledon Simple dames